Кубок Либертадорес 2011 — 52-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного клубного турнира, проводимого КОНМЕБОЛ.

Формат и участники 
В турнире примет участие 38 команд, представляющие 11 федераций. Начиная с этого розыгрыша победитель Южноамериканского кубка предыдущего сезона получает место в Кубке Либертадорес, так в этом розыгрыше примет участие победитель Южноамериканского кубка 2010. Причём его участие не ведёт к увеличению квоты его страны, он получает одно из уже выделенных мест.

В первом этапе приняли участие 12 команд (по 1 команде от каждой страны, от Бразилии — 2). Победители первого этапа и 26 команд, напрямую прошедших в групповой этап, были разбиты на 8 групп по 4 команды, по 2 лучшие выйдут в плей-офф. Финал будет состоять из 2 матчей.

1 Для определения обладателя третьей путёвки на Кубок Либертадорес в Чили проведён специальный турнир, в котором приняли участие 4 лучшие команды по результатам чемпионата Чили из числа не получивших путёвки.

Даты матчей

Первый этап 
Первые матчи прошли 25—27 января, ответные — 1—3 февраля 2011 года.

|}

Групповой этап 
Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины. В первую корзину вошли по 2 команды из Аргентины и Бразилии (квалифицированные под № 1 и 2), в том числе победитель предыдущего розыгрыша «Интернасьонал», и по 1 команде из Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора (квалифицированные под № 1). Во вторую корзины вошли по 2 команды Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили. В третью — оставшиеся команды Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора. В четвёртую корзину вошли команды Мексики и 6 команд-победителей первого этапа. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф 

Распределение пар происходит исходя из результатов команд в групповом раунде. Победители групп составят по убыванию набранных очков первые команды пар, а занявшие 2-е места в группах образуют «вторую корзину» команд с 9-е по 16-е место. В единой таблице 1-я команда будет играть с 16-й, вторая — с 15-й и так далее.

Команды распределены по следующим показателям: 1: набранные очки; 2: разница голов (РГ); 3: количество забитых голов (ЗГ); 4: количество забитых голов «в гостях» (ЗГГ).

1/8 финала 
Первые матчи состоятся 26-28 апреля, ответные — 3-5 мая 2011 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи состоятся 10-12 мая, ответные — 19-20 мая 2011 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи состоятся 25-26 мая, ответные — 2-3 июня 2011 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 15 июня, ответный — 22 июня 2011 года.

|}

Игрок матча:  Ароука («Сантос»).

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 Кубок Либертадорес, Полный календарь 

Футбол в Южной Америке в 2011 году
Кубок Либертадорес 2011